Шейла Джеффрис (род. 13 мая 1948) — политолог, профессор эмеритус Университета Мельбурна. Автор многих книг, эссе и памфлетов. Известна своей общественной деятельностью в рамках движения лесбийского феминизма, в популяризацию которого она внесла значительный вклад как в своей академической деятельности так и на правах публициста.

Биография 
Родилась в Великобритании, в лондонском Ист-Энде, в семье военного врача. Посещала школу для девочек. Затем училась в Манчестерском университете. Преподавала в женской школе-интернате. Позже Джеффрис иммигрировала в Австралию, где получила PhD, в университете Монаша. Джеффрис получила должность профессора в Мельбурнском университете, где преподавала и вела исследовательскую деятельность до выхода на пенсию в 2015 году.

Академическая деятельность

Общественная деятельность

Книги

Примечания 

Писательницы-феминистки
Радикальные феминистки
Антипорнографические феминистки